Наталья Владимировна Кодрянская (; урожд. фон Гернгросс; 10 ноября 1901 — февраль 1983; по др. данным род. 2 декабря 1901) — русская писательница, мемуарист.

Биография 
Родилась в семье генерала из остзейского рода Гернгросс. После окончания Московского института благородных девиц эмигрировала вместе с семьёй в 1919 году в Женеву. В Женеве познакомилась с И. В. Кодрянским (1894—1980), за которого вышла замуж в 1927 году; тогда же Кодрянские переехали в Париж. Перед самым началом оккупации Франции в 1940 году Кодрянские через Португалию перебрались жить в Нью-Йорк, где получили американское гражданство, при этом Н. В. Кодрянская сменила имя на Natalie Codray..

После войны Кодрянские вернулась во Францию: с этого времени они жили попеременно то в Нью-Йорке, то в Эланкуре под Парижем, где ими была приобретена усадьба. В 1950 году в Париже вышла первая книга Кодрянской «Сказки» с иллюстрациями Натальи Гончаровой и предисловием А. М. Ремизова. С Ремизовым Кодрянская много общалась, считала себя его ученицей. В 1959 году ею была выпущена монография «Алексей Ремизов», а в 1977 году под её редакцией вышел сборник «Ремизов в своих письмах». Среди прочих книг: «Глобусный человечек» (1954; с иллюстрациями Ф. С. Рожанковского), «Золотой дар» (1964; с иллюстрациями Ю. Анненкова). Печаталась в «Новом журнале», «Новоселье», газетах «Новое русское слово», «Русская мысль».

Примечания

Литература 
 Мансветов В. Литературный блокнот // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1942.— 25 января (№ 10568).— С. 8.
Адамович Г. «Сказки» Натальи Кодрянской // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1950.— 5 ноября (№ 14072).— С. 8.
Ремизов А. Дар сказывать // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1950.— 24 декабря (№ 14121).— С. 8.
Сазонова Ю. Сказка // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1951.— 4 ноября (№ 14436).— С. 8.
Адамович Г. «Глобусный человечек» // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1955.— 6 ноября (№ 15471).— С. 8.
Ремизов А. Вдохновенное соображение // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1956.— 1 января (№ 15527).— С. 8.
Адамович Г. Книга Наталии Кодрянской о Ремизове // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1960.— 29 мая (№ 17237).— С. 8.
Ульянов Н. Книга о Ремизове // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1960.— 19 июня (№ 17258).— С. 8.
Крымов Вл. Сказки сочиненные лучше сказок жизни // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1964.— 13 декабря (№ 18906).— С. 8.
Адамович Г. «Золотой дар» Наталии Кодрянской // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1965.— 17 января (№ 18941).— С. 8.
Бахрах А. Ремизов в его письмах // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1978.— 26 ноября (№ 24737).— С. 5.
Марченко Т.  Кодрянская Н. В. Алексей Ремизов; Ремизов в своих письмах // Тамиздат: 100 избранных книг. — М., 2014. — С. 251—257: портр., ил. ISBN 978-5-373-06071-4

Ссылки 
 Кодрянская Наталья Владимировна
Кодрянский Исаак Вениаминович

Русские писатели XX века
Русские эмигранты первой волны в США
Русские эмигранты первой волны во Франции
Русские эмигранты первой волны в Швейцарии